Такмичење у скоку увис за жене на Олимпијским играма 1996. одржано је на Олимпијском стадиону у Атланти. За такмичење су се квалификовале 33 такмичарке из 25 земаља, који су подељене у две групе: А са 17 и Б са 16 такмичарки. Две такмичарке из прве групе су удустале од такмичења. Квалификације за 12 финалиста су одржане 1. августа, а финале 3. августа.

Тридесетједногодишња Бугарка Стефка Костадинова, власница светског рекорда у скоку увис од 1986 и шестострука првакиња света (укључујући две титуле на отвореном), освојила је олимпијско злато са новим олимпијским рекордом 2,05 који је пре 8 година 1988. у Сеулу, поставила америчка такмичарка Луиз Ритер. Тада је Костадинова била друга.

Сребрна са резултатом од 2,03 метра била је Гркиња Ники Бакојани, поставивши грчки национални рекорд. Трећа је била 29-годишња Украјинка Инга Бабакова са 2,01 м.

Четврти резултат са 1,99 м постигла је Италијанка Антонела Бевилаква, која је касније дисквалификована због коришћења забрањене супстанце. .

Рекорди пре почетка такмичења 
Стање 31. јул 1996.

Победнице

Рекорди после завршетка такмичења

Квалификације 
Квалификације су одржане 1. августа 1996. за обе групе. Норма за финално такмичење је била 1,93 метра. Почетна висина је била 1,75 метара.

Финале 
У финале 3. августа 1996. пласирало се 14 такмичарки које су прескочиле квалификациону норму 1,93 метра. Почетна висина у финалу била је 1,80 метара. 

ОР = олимпијски рекорд, НР = национални рекорд

Референце

Спољашње везе 
 Резултати на sports-reference.com
 Званични извештај (en)
 Резултати

Атлетика на Летњим олимпијским играма 1996.
Скок увис на Летњим олимпијским играма